Dalby kan henvise til flere stednavne:

Danmark 
 Dalby (Faxe Kommune) – by i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune
 Dalby (Frederikssund Kommune) – landsby i Krogstrup Sogn, Frederikssund Kommune
 Dalby (Kalundborg Kommune) – bebyggelse og et ejerlav i Kirke Helsinge Sogn
 Dalby (Kerteminde Kommune) – bebyggelse og et ejerlav i Dalby Sogn (Kerteminde Kommune)
 Dalby (Kolding Kommune) – bebyggelse og et ejerlav i Dalby Sogn (Kolding Kommune)
 Dalby (Silkeborg Kommune) – bebyggelse og et ejerlav i Skannerup Sogn

Sverige 
 Dalby (Skåne) – landsby i Dalby Sogn (Skåne) i Torne Herred
 Dalby (Torsby kommun) – småort i Torsby kommun, Värmlands län, Värmland